Glauco Monducci, nome di battaglia "Gordon" (1923-2007) – partigiano e dirigente d'azienda italiano
 Mario Monducci (1950-2020) – politico italiano